Aleriva Oluvasen é um jogador de futebol de cidadania nigeriano que atua pela equipe do Abdysh-Ata, clube da cidade de Kant no Quirguistão.

Futebolistas da Nigéria
Futebol do Quirguistão